Coronel Macedo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Coronel Macedo (ort), São Paulo, 
 Coronel Macedo (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar